Моро́з — русская фамилия.

Известные носители

А 
 Мороз, Аксентий Игнатьевич (1914—1969) — Герой Советского Союза.
 
 
 
 
 Мороз, Антон Михайлович (род. 1979) — российский спортивный функционер.
 Мороз, Артём Витальевич (род. 1984) — украинский гребец.

Б 
 Мороз, Борис Борисович (1928—2021) — советский и российский патофизиолог и радиобиолог.

В 
 Мороз, Валентин Яковлевич (1936—2019) — украинский историк.
 Мороз, Валерий Петрович (1941—2009) — белорусский актёр, режиссёр и педагог.
 
 
 Мороз, Виорел Лазаревич (в монашестве Владимир; род. 1959) — епископ РПЦ, митрополит Почаевский, викарий Киевской епархии, наместник Свято-Успенской Почаевской лавры.
 Мороз, Виталий Васильевич — генерал-лейтенант.
 
 Мороз, Владислав (Влад) Павлович — альпинист, предприниматель

Г—Я 
 Мороз, Галина Владимировна (род. 1961) — украинская актриса.
 
 Мороз, Георгий Моисеевич (1937—2016) — российский советский живописец.
 Мороз, Григорий Семёнович (1893—1937) — деятель советских спецслужб.
 
 Мороз, Дарья Юрьевна (род. 1983) — российская актриса.
 Мороз, Дмитрий Фёдорович — советский строитель, Герой Социалистического Труда.
 Мороз, Евгений Евдокимович (1904—1970) — Герой Советского Союза.
 Мороз, Захар Петрович (1904—1958) — украинский советский драматург, литературовед, журналист и педагог.
 
 Мороз, Константин Астахович (1915—1967) — полный кавалер ордена Славы.
 Мороз, Леонид Аврамович (род. 1937) — советский звукооператор.
 Мороз, Мария Фёдоровна (1925—1996) — советская рабочая, Герой Социалистического Труда.
 
 Мороз, Нина Павловна (1930—2009) — Герой Социалистического Труда.
 Мороз, Оксана Владимировна (род. 1987) — российский культуролог.
 Мороз, Олег Павлович (род. 1938) — русский писатель, публицист и прозаик, журналист.
 Мороз, Павел Васильевич (род. 1987) — российский волейболист.
 Мороз, Прохор Семёнович (1861—?) — член II Государственной думы.
 Мороз, Регина Викторовна (род. 1987) — российская волейболистка.
 Мороз, Святослав Владимирович (род. 1965) — российский скрипач и музыкальный педагог.
 
 Мороз, Степан (в монашестве Силуян; 1830—1902) — епископ Древлеправославной Церкви Христовой, епископ Кавказский.
 Мороз, Терентий Филиппович (1924—2005) — Герой Советского Союза.
 
 Мороз, Яков Моисеевич (1898—1940) — советский деятель спецслужб, майор государственной безопасности.

См. также 
 Морроз, Борис Михайлович (1891—1963) — коммунист, шпион, агент КГБ, двойной агент ФБР.
 Генерал Мороз — мифический персонаж, олицетворяющий собой расхожее представление о российском климате в зимний период как о причине неудач западноевропейских армий во время вторжений в Россию.

Примечания